Мария Пекшена (, 10 октября 1845 — 8 декабря 1903) — первая латышская женщина-драматург.

Биография 
Родилась в зажиточной крестьянской семье. Окончила городскую школу в Вольмаре. Работала гувернанткой в усадьбе Нуку, с 1869 года в Вецате, где была написана пьеса «Гертруда» () о конфликте социума и женщины нового времени. Получила первую премию на конкурсе, организованном Латышским обществом, но по цензурным соображениям пьеса была поставлена только в 1877 году.

Подобный сюжет был и у второй пьесы — «Одна история» (), появившейся на сцене Латышского театра в том же году.

В начале 1880-х годов переехала в Ригу, к брату Екабу Пекшену, который занимался адвокатской практикой. Двоюродный брат, Константин Пекшен, стал впоследствии выдающимся архитектором.

В Риге написаны пьесы «Попутчики» () и «Время цветов» (), имевшие сложности с цензурой. Неопубликованные пьесы и сборник стихов «На солнце и в тени» () хранятся в отделе рукописей Латвийской Академической библиотеки.

Умерла в Риге, похоронена на Большом кладбище. В 1990 году скульптором А. Варпой установлен памятный камень в волости Раматас, Валмиерского района.

Литература 
 Briedis Andris. Būs četras Ģertrūdes. — Liesma,2000.
 Lāce Antra. Uzdrošināšanās zīmē. — Liesma,2000.

Примечания

Ссылки 
 Биография Марии Пекшане на сайте Валмиерской библиотеки
 Поместье Вецате на mesta.lv

Поэтессы Латвии
Похороненные на Большом кладбище